Михаил Петров Шапкарев е български скулптор.

Биография 

Роден е на 16 декември 1941 година в София, в известния български охридски род Шапкареви. Син е на българския учен Петър Шапкарев, внук на учителя и революционер Климент Шапкарев, правнук на видния български етнограф и фолклорист Кузман Шапкарев и племенник на историка Иван Шапкарев. Михаил Шапкарев завършва Художествената академия в София. Става член на Съюза на българските художници и е председател на Творческия фонд. Негови творби за част от фонда на Софийската градска галерия, както и от изложби и колекции в България и чужбина.

Творчеството му оставя трайни следи предимно със своите паметници, бюстове, пана, пластики и други. Най-голямото и дългогодишно дело на Михаил Шапкарев е манастирският комплекс „Света Троица“ в Кръстова гора, Родопите. Автор е също така на акварели и графики, гербове и сгради, сред които църквата „Свети цар Борис I“ в София и комплексът „Свети кръст“ в Белинташ. Негово дело са паметниците на Васил Левски в Монтана и в Буенос Айрес. За Михаил Шапкарев е сниман документален филм, озаглавен „Пътешественикът сред звездите“.

Умира на 24 май 2007 година.

Родословие

Бележки 

Български скулптори
Родени в София
Български творци от Македония
По произход от Охрид
Възпитаници на Националната художествена академия